Список песен российского певца Димы Билана содержит более 180 композиций, выпущенных им за всю карьеру, начавшуюся в 2000 году. В репертуар исполнителя входят треки на русском, английском, испанском и итальянском языках.

Названия песен в алфавитном порядке

Песни на английском, испанском и итальянском языках

Песни на русском языке 

 «Alien»
 «Music Is In My Soul»
 «Fairy World»
 «Angel»
 «Dreams»
 «Wally»	
 «Light in the Sky»
 «Fantom»
 «Tonight»
 «D or D»
 «Hypnosis»
 «Я не железный»
 «Я устал»
 «Значение»
 «Girlfriend»
 «Lady»
 «SMS»
 «Атом»
 «Без тебя я не могу» (feat Дарина)
 «Белая магия»
 «Берега/Небеса»
 «Бессердечная»
 «Болен тобой»
 «Больно» (английская версия «Changes»)
 «Бум»
 «В западне»
 «Взрослые люди»
 «Весна»
 «Ветер с моря»
 «Вода, песок»
 «Время-река»
 «Всё в твоих руках» (английская  версия «Believe»)
 «Всё равно найду»
 «Всё ускорилось»
 «В твоей голове»
 «Где же ты была»
 «Где-то»
 «Гладиатор»
 «Голос тишины» (совместно с Маргаритой Позоян)
 «Горе-зима»
 «Да ладно»
 «Держи»
 «Держи» 
 «Дорогая»
 «Дотянись»
 «Дыши»
 «Жуть»
 «Если хочешь (ты помнишь, ты знаешь)»
 «Задыхаюсь»
 «Звезда» (feat Аня Белан)
 «Звёздочка моя ясная»
 «Июньский дождь»
 «Как раньше»
 «Как Ромео»
 «Как хотел я»
 «Капелька крови»
 «Когда расстает лёд»
 «Космос» (Против правил)
 «Космос» (Перезагрузка)
 «Крик моей души» (совместно с Джиганом)
 «Крутится-вертится шар голубой» (feat Динамит)
 «Лабиринты»
 «Листья праздничных клёнов» (английская версия «I wanna take all night to tell you I love you»)
 «Лишь бы ты была со мной»
 «Лови мои мечты»
 «Лови мои цветные сны»
 «Люби меня»
 «Любовь» (совместно с Оксаной Фёдоровой)
 «Любовь настала»
 «Любовь-сука» (английская версия «Back to her future») (совместно с Юлией Волковой)
 «Люди летают»
 «Малыш» (Ночной хулиган)
 «Малыш» (Дотянись)
 «Мечтатели»
 «Милая»
 «Мир»
 «Мне с детства снилась высота»
 «Молния»
 «Монстры в твоей голове»
 «Мулатка»
 «На берегу неба»
 «Навечно»
 «Написать тебе песню»
 «Невеста»
 «Невозможное возможно» (английская версия «Lady flame»)
 «Не давай нам вернуться назад»
 «Неделимые»
 «Не молчи»
 «Неоновая ночь»
 «Не оставляй меня»
 «Не скучай, бедный ангел»
 «Не отрекаются любя»
 «Новый год с новой строчки»
 «Ночной хулиган»
 «Ночь без тебя» (английская версия «One night without you»)
 «Облака»
 «Обними меня» (английская версия «Come Into my world») (совместно с Никки Джамал)
 «Одинокая гармонь»
 «Океан»
 «Он хотел»
 «Осень»
 «Остановите музыку»
 «Память»
 «Петербургская весна»
 «По парам»
 «Поздравляю»
 «Поздравляю (с новым годом тебя)» 
 «Полная луна»
 «Пока скажу пока»
 «Полуночное такси»
 «Праздник к нам приходит»
 «Про белые розы» 
 «Прости»
 «Прости» (совместно с  Александром Филиным)
 «Прости меня» (совместно с Сергеем Лазаревым)
 «Против правил»
 «Прощай, мой друг» (посвящено Лёне Нерушенко) (совместно с группой Динамит)
 «Пьяная любовь» (совместно с  Polina)
 «Рай»
 «Расскажите, птицы»
 «Романс» (ost Герой)
 «Ртуть»
 «Семь дней»
 «Сестра моя»
 «Со мною ты» (Dancing lady)
 «Сон мой»
 «Сочи-Москва»
 «Спасибо тебе»
 «Стань для меня»
 «Странница»
 «Так не бывает» (английская версия «Honey»)
 «Так устроен этот мир» (английская версия «Never let you go»)
 «Там за рекою лес»
 «Телепорт»
 «Темная ночь»
 «Только ты не плачь»
 «Тоска»
 «Три года ты мне снилась»
 «Ты была всегда такой»
 «Ты должна рядом быть»
 «Ты как время»
 «Ты мне спой» (совместно с Ларисой Долиной)
 «Тысяча снов»
 «Ты, только ты»
 «Трава у дома» (совместно с группой Земляне)
 «Улетаю»
 «Улыбка ангела»
 «Фонтаны Флоренции»
 «Холодные огни»
 «Химия»
 «Часы»
 «Эгоист»
 «Это была любовь»
 «Это модно»
 «Я верну»
 «Я жду тебя»
 «Я не забуду тебя» (Динамит)
 «Я мастер»
 «Я ошибся, я попал»
 «Я сильней»
 «Я так люблю тебя»
 «Я твой номер один» (английская версия «Number one fan»)
 «Я тебя отвоюю»
 «Я тебя помню»
 «Я просто люблю тебя»
 «Я умираю от любви» (еще не поздно, позови...)
 «Я умираю от любви» (жить потому лишь продолжаю...)
 «Я хочу стать олигархом (feat Динамит)

Альбомы 

 «Я ночной хулиган» (2003)
 «На берегу неба» (2004)
 «Время-река» (2006)
 «Против правил» (2008)
 «Believe» (2009)
 «Мечтатели» (2011)
 «Дотянись» (2013)
 «Alien» (2014)
 «Не молчи» (2015)
 «Эгоист» (2017)
«Перезагрузка» (2020)
«Вторая жизнь» (2020)

Примечания

Ссылки 

Билан, Дима Николаевич